Александр Николаевич Дегтярёв: Дегтярёв, Александр Николаевич (род. 1949) — советский и казахстанский футбольный тренер.
 Дегтярёв, Александр Николаевич (род. 1952) — российский учёный и политик, доктор наук.